Нефтчи́ — многозначное понятие:

Персоналии 
 Нефтчи, Нермин (1924—2003) — турецкий политик.

Спорт

Волейбол 
 «Нефтчи» (Баку) — азербайджанский женский волейбольный клуб.

Футбол 
 «Нефтчи» (Баку) — азербайджанский футбольный клуб.
 «Нефтчи» (Кочкор-Ата) — киргизский футбольный клуб.
 «Нефтчи» (Фергана) — узбекский футбольный клуб.

См. также 
 Нефтяник